3 miejscowości w Polsce: 
 Kędzierzyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bielsk 
 Kędzierzyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Niechanowo 
 Kędzierzyn – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Sianów 

1 dzielnica miasta w Polsce: 
 Kędzierzyn – dawne miasto (1951–1975), obecnie dzielnica Kędzierzyna-Koźla (województwo opolskie)

Zobacz też: Kędzierzyn-Koźle, Kędzierzynka